Turunen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, ministre finlandais des Affaires étrangères
Emilie Turunen (née en 1984), femme politique danoise
 (né en 1956), joueur finlandais de football
 (né en 1945), auteur finlandais
 (né en 1964), criminel et homme politique finlandais
 (né en 1962), chef d'orchestre et ténor finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais de football
 (né en 1973), actrice finlandaise
 (né en 1969), actrice finlandaise
Leo Turunen (1919-1989), joueur finlandais de football
Marko Turunen (né en 1973), auteur finlandais de bandes dessinées
Mikko Turunen (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), joueur finlandais de football
Pekka Turunen (né en 1958), photographe finlandais
Tarja Turunen (née en 1977), chanteuse lyrique et auteure-compositrice finlandaise de heavy metal
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace
Tuomo Turunen (né en 1987), joueur finlandais de football

Voir aussi
Marutei Tsurunen (né Martti Turunen) (né en 1940), homme politique japonais, né en Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois